Уа́стырджи или Уасгерги — важнейший дзуар в традиционной религии осетин, один из героев Нартского эпоса.

Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов. Имя Уастырджи происходит от Wac Gergi «Святой Георгий».

Мифология 
Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов. В нартском эпосе Уастырджи описывается как небожитель, и изображается седобородым мужчиной на белом коне, одетым в белую бурку. Спускаясь на землю, он проверяет людей, чтобы узнать, помогают ли они друг другу в нужде и горе.

Уастырджи поддерживает хорошие отношения с нартами, с которыми он участвует в их походах за добычей и в пиршествах. В осетинских нартовских сказаниях он нередко выступает соблазнителем женщин, является отцом знаменитой нартовской красавицы Шатаны. О матери Шатаны, Дзерассе, эпос повествует:

«Почувствовав, что умирает, она наказала двум своим сыновьям сторожить её склеп три первые ночи, потому что Уастырджи всегда преследовал её своими домогательствами, был ею обманут и, как она думала, не преминёт в отместку надругаться над её трупом. Первые две ночи склеп сторожил старший сын Урызмаг. Младший сын, Хамыц, стороживший склеп в последнюю ночь, отлучился на бывшую в селении нартов свадьбу, и опасения Дзерассы сбылись — Уастырджи вошёл в её склеп. Так появилась на свет Шатана».

Уастырджи является посредником между Богом и людьми, среди людей появляется в виде нищего старика. Для женщин его имя находится под запретом, они называют его иносказательно Лагты Дзуар (Покровитель мужчин). Уастырджи посвящены многочисленные святилища, находящиеся в Осетии. Ежегодно во второй половине ноября в Осетии широко отмечается праздник, посвящённый Уастырджи.

Считается врагом воров, мошенников, убийц, клятвопреступников, покровителем честных и добрых людей.

Другое 
Имя Уастырджи упоминается в гимнах Северной и Южной Осетий.

См. также 
 Джеоргуба

Примечания

Литература 
 Дзадзиев А. Б. Этнография и мифология осетин, — Владикавказ, 1994, — С. 149, ISBN 5-7534-0537-1
 Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология, — Владикавказ, Наука, 2001.

Ссылки 

 Уастырджи: влияние Ислама на образ

Осетинская мифология
Нартский эпос
Народное христианство